O Anjo foi um seriado brasileiro exibido pela extinta Rede Tupi em meados de 1973. Foi criado por Murillo Vinhaes e dirigido por Jardel Mello sob supervisão de João Loredo. Era protagonizada por Perry Salles. 

Obscura produção da Rede Tupi do gênero policial.

Elenco 

 Perry Salles.. Anjo 
 Glauce Graieb.. Andréia 
 José Steinberg.. Professor Garrido

Referências 
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1973
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1973
Séries da Rede Tupi